Química:
 TK és el símbol de la proteïna anomenada timidina-cinasa.
 Informàtica:
 .tk és el domini d'internet de les illes Tokelau.
 TK (llenguatge de programació)
 Economia:
 Tk és el símbol de la taka, la unitat monetària de Bangladesh.